Shahpur () é o nome de várias cidades da Índia, Irã e Paquistão:

Na Índia:
Shahpur (Gujarat)
Shahpur (Bihar)
Shahpur (Karnataka)
Shahpur (Betul)
Shahpur (East Nimar)
Shahpur (Sagar)
Shahpur (Uttar Pradesh)
Shahapur (Buldhana)
Shahapur (Maharashtra)
Shahpur (Nalanda)

No Irã
Shahpur

No Paquistão:
Shahpur (Punjab)
Shahpur Chakaar

Língua:
 Shahpuri () é um dialeto do punjabi.

Desambiguação